Села:
 Якубівка — Вінницька область, Вінницький район
 Якубівка — Тернопільська область, Заліщицький район
 Якубівка — Чернігівська область, Чернігівський район
Селище:
 Якубівка — Івано-Франківська область, Городенківський район